

Ганнвелл — місто, штат Канзас
 Ганнвелл — місто, штат Міссурі